Константин Зуев:
 Зуев, Константин Александрович (род. 1981) — российский футболист.
 Зуев, Константин Эдуардович (род. 1961) — российский политический деятель, депутат Госдумы ФС РФ первого созыва.